Die Canada Open 2016 im Badminton fanden vom 28. Juni bis zum 3. Juli 2016 im Markin MacPhail Centre in Calgary statt.

Herreneinzel

Setzliste 
  Ajay Jayaram (Halbfinale)
  H. S. Prannoy (Viertelfinale)
  Lee Hyun-il (Finale)
  Sai Praneeth Bhamidipati (Champion)
  Nguyễn Tiến Minh (zurückgezogen)
  Pablo Abián (Viertelfinale)
  Brice Leverdez (Halbfinale)
  Raul Must (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Michelle Li (Champion)
  Zhang Beiwen (Finale)
  Iris Wang (Halbfinale)
  Linda Zechiri (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (Champion)
  Pranav Chopra / Akshay Dewalkar (zurückgezogen)
  Matthew Chau / Sawan Serasinghe (Viertelfinale)
  Joshua Magee / Sam Magee (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Jwala Gutta / Ashwini Ponnappa (2. Runde)
  Heather Olver / Lauren Smith (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Untere Hälfte

Sektion 2

Mixed

Setzliste 
  Robin Middleton / Leanne Choo (Halbfinale)
  Sam Magee / Chloe Magee (Viertelfinale)
  David Obernosterer / Elisabeth Baldauf (2. Runde)
  Nico Ruponen / Amanda Högström (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2016
BWF Grand Prix 2016
Badmintonwettbewerb in Calgary